Wecklein ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Wecklein (1778–1849), deutscher römisch-katholischer Theologe und Geistlicher
 Nikolaus Wecklein (1843–1926), deutscher Altphilologe